Ла-Ферте́-сюр-Шьер () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Кариньян. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08168.

Коммуна расположена приблизительно в 230 км к востоку от Парижа, в 95 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 187 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 112 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 80 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 71,4 %, в 1999 году было 65,4 %). Из 80 активных работали 70 человек (44 мужчины и 26 женщин), безработных было 10 (5 мужчин и 5 женщин). Среди 32 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Участок линии Мажино. Исторический памятник с 1980 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны